Toponímia:
 Garden (Utah), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Utah
 the Garden o TD Garden, pavelló poliesportiu al barri North End de Boston a l'estat de Massachusetts
 Garden Acres, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Garden City, diversos indrets
 Garden Grove, ciutat del Comtat d'Orange (Califòrnia, EUA)
 Garden Grove (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Garden Home-Whitford, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Oregon
 Garden Plain, població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Garden Ridge, ciutat del Comtat de Comal a l'estat de Texas
 Garden View, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 Home Garden, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Biografies:
 Alexander Garden (1730 – 1791), metge, botànic i zoòleg escocès
 Mary Garden (Aberdeen, 1874 - Inverurie, 1967), soprano escocesa que va desenvolupar la seua carrera professional principalment a França i als Estats Units 
 Miscel·lània: Garden & Forest, revista il·lustrada amb descripcions botàniques que va ser editada des de l'any 1888 fins al 1897